Jarkent kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Zjarkent, ort, Almaty,

Kina 

 Yarkant, stad, Xinjiang, 
 Yarkandfloden, vattendrag, Xinjiang, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar